Alice Gonzaga é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
Parece mentira/Há de existir meu amor
Deep purple/Verão
Teus olhos entendem os meus/Boatos
A saudade bate forte/Nosso romance
Não me peças amor/Eu disse não
Este bloco é meu/Semente do mal

Cantores da Bahia
Nascidos em 1931
Naturais de Salvador